Album più venduti negli Stati Uniti d'America per anno – lista per il decennio 1970-1979
 Album più venduti negli Stati Uniti d'America per anno – lista per il decennio 1980-1989
 Album più venduti negli Stati Uniti d'America per anno – lista per il decennio 1990-1999
 Album più venduti negli Stati Uniti d'America per anno – lista per il decennio 2000-2009
 Album più venduti negli Stati Uniti d'America per anno – lista per il decennio 2010-2019